Štrped je lahko:
 Štrped (pripovedka) - slovenska ljudska pripovedka
 Štrped, Buzet - naselje na Hrvaškem